«Roura» puede referirse a:

Toponimia 
 Roura, comuna de la región de la Guyana Francesa.

Apellido 
 Roura (apellido), apellido.